Вив Стэншолл (Viv, Vivian Stanshall; наст. имя — Виктор Энтони Стэншолл, 21 марта 1943 года — 5 марта 1995 года) — британский музыкант, певец, автор песен, наибольшую известность получивший как фронтмен Bonzo Dog Doo-Dah Band, одного из самых необычных коллективов британского экспериментального рока, сумевшего соединить в своём творчестве идеи и принципы музыкальной комедии и дадаизма. Стэншолл, обладатель яркого комедийного таланта, которого Джон Пил назвал «придворным шутом британского андеграунда», был истинным британским эксцентриком — на сцене и в жизни. Он погиб в 1995 году, во время пожара сгорев в собственном доме.

Биография 
Виктор Энтони Стэншолл родился 21 марта 1943 года в Оксфордшире (Шиллингфорде, как утверждала мать, в Уолтемстоу по отцовской версии). Сам Вивиан говорил, что был «эвакуирован из Ист-Энда», но не мог сказать точно, до или после появления на свет. Определённо известно, что его мать Эйлин (1911—1999) действительно перебралась из Уолтемстоу в Оксфордшир, где юный Виктор и провёл раннее детство; его отец, также Виктор (наречённый Вивианом, но имя изменивший; 1909—1990) служил в Королевской авиации (RAF). Позже Вив Стэншолл не раз говорил, что время, проведённое в Шиллингфорде, было счастливейшим в его жизни.

По окончании войны отец вернулся, семья переехала в Уолтемстоу и это означало сына с матерью конец счастливой жизни. Сыграли свою роль не столько сложность характера Стэншолла-старшего (которому были свойственный строгость и вместе с тем претенциозность), но также и появление брата Марка, родившегося в 1949 году, отношения с которым у Вива не сложились.

В художественном училище, где преподавателем его был ставший известным впоследствии художник Питер Блейк (оформивший, в частности, обложку альбома Sgt. Pepper’s), Стэншолл вместе с товарищем по группе Ларри Смитом и Родни Слейтером (с которым снимал квартиру) образовал в 1962 году The Bonzo Dog Dada Band. Коллектив, вскоре сокративший название до The Bonzo Dog Band, стал ведущим в жанре сатирико-комедийного рока, собрал множество восторженых рецензий критиков, отметивших, в числе прочего, уникальную эклектику стилистики. Из-за творческих разногласий Bonzo Dog Band распались в 1970 году.

Погиб 5 марта 1995 года во время пожара в собственном доме в Лондоне.

Смерть 
6 марта 1995 года Стэншолл был найден мертвым в своей квартире в Масвелл-Хилл, Лондон. Его частная панихида состоялась в крематории Голдерс-Грин на севере Лондона. Несколько дней спустя в церкви Святого Патрика на Сохо-сквер состоялась его поминальная служба.

Наследие 
После смерти Стэншолла Крис Уэлш написал в статье The Independent: «Стэншолл, которого некоторые считали диким эксцентриком и могущественной личностью, которая могла быть одновременно очаровательной и устрашающей, был слишком крупной фигурой даже для музыкального бизнеса ... Ему нужен был продюсер, чтобы направить его энергию, но он всегда хотел оставаться сам себе боссом, перенеся слишком много унижений в своем раннем опыте в музыкальном бизнесе». 

Нил Иннес назвал его «национальным достоянием».

Дискография

Сольные альбомы 
 Men Opening Umbrellas Ahead (1974)
 Sir Henry at Rawlinson End (1978)
 Teddy Boys Don't Knit (1981)
 Sir Henry at Ndidi's Kraal (1984)

Примечания 

Рок-музыканты Великобритании
Мультиинструменталисты Великобритании